Tuko kan syfta på:

 Tuko (företag) – ett tidigare grossistföretag i Helsingfors

Geografi

Indonesien 

 Desa Tuko, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar